Focke-Wulf Fw 44, также Stieglitz ("щегол") — немецкий двухместный учебный самолёт 1930-х годов, разработанный компанией Focke-Wulf, и выпускавшийся также в других странах по лицензии.

История 
Прототип с двигателем Siemens & Halske Sh 14 совершил первый полёт в 1932 году. Внесённые в конструкцию многочисленные доработки определили высокую надёжность и примечательные лётно-технические характеристики машины.

Fw 44 принимал участие в многочисленных соревнованиях по высшему пилотажу, в частности, в Чемпионате мира 1934 года (Париж), 7-м и 8-м чемпионатах Германии (Штутгарт, 1935 и Мюнхен-Обервизенфельд, 1936), а также на берлинской Олимпиаде 1936 года (победитель граф Отто фон Хагенбург).

Кроме того, самолёт в качестве учебного числился в рядах военно-воздушных сил ряда стран Европы, Азии и Америки.

Модификации 

Fw 44A
 прототип с двигателем Siemens & Halske Sh 14
Fw 44B 
изменена хвостовая часть, фюзеляж удлинён с 6,60 до 7,29 м.;
Fw 44C
 двигатель Argus As 8, 1 экземпляр.
Fw 44D
 После опытов с двигателем Аргус, вновь установлен Sh 14, внесены изменения, позволяющие использовать самолёт в качестве спортивного (в частности, установлены новые маслонасос и карбюратор). Мотор оснащён выпускным коллектором. Сиденья регулируемые по высоте, с углублением для парашюта, за ним крепился небольшой багажник из ткани. Предусмотрена возможность установки лыж. Серийный выпуск начался с 1934 года. Из-за большого количества заказов, самолёт модификации D кроме компании Focke-Wulf, выпустившей 747 экземпляров, также производился по лицензии на заводах других компаний (Bücker Flugzeugbau - 85 штук, AGO Flugzeugwerke - 121 штука и Siebel Flugzeugwerke - 515 штук).
Fw 44E
 аналогично модификации C (двигатель Argus As 8). В 1934 выпущено около 20 штук.
Fw 44F
 усовершенствованная модель D: установлены габаритные огни, посадочные фары и заднее колесо, доступ к багажному отсеку через клапан в фюзеляже, регулируемые сиденья.
Fw 44H
 (1936) опытная машина с 6-цилиндровым рядным двигателем Hirth HM 501 (160 л.с. / 118 кВт). Единственный экземпляр (D-ETXA, заводской номер 67) совершил первый полёт лишь в 1941 году.
Fw 44J
последняя серийная модификация с двигателем Sh 14, предназначалась на экспорт;
Fw 44M
 (1937) опытная машина с американским двигателем Menasco C4S Pirate (150 л.с. / 110 кВт);
Fw 44N
 опытные машины с двигателем Bramo 325 (175 л.с. / 129 кВт): Fw 44 J (D-EHVA и D-ENGO, последний с капотом NACA). 10 декабря 1934 года испытывался в Рехлине, RLM выдало лицензию на эксплуатацию, но проект был закрыт так как ни Брамо, ни Фокке-Вульф не занимались дальнейшими работами двигателя.

Тактико-технические характеристики

Эксплуатанты

Европа 
 
  Люфтваффе
 Deutsche Verkehrsfliegerschule
 Deutscher Luftsportverband

  ВВС Австрии
10 самолётов куплены в 1936 году, позже завод Hirtenberg произвел 40 Fw 44 J.

  ВВС Швеции – (Sk 12): 18 получено из Германии (включая 2 пробных P 2, доставленных в апреле 1935 года, №№ 801 и 802) и 57 изготовлено в Швеции на заводах компаний CFV и ASJA для замены DH.60 Moth и RK-26 Tigerschwalbe. Отправлены в авиашколу F5.;

  Царские ВВС Болгарии (также лицензионный выпуск)
6 Fw 44 J поставлены в ноябре 1936 года, ещё 10 в мае 1939 года и 20 в феврале 1940 года.

  ВВС Чехословакии (послевоенные)

  ВВС Финляндии: 30 машин закуплены в апреле 1940 года и ещё 5 в 1944 году. Бортовой код SZ.

Доставка 10 заказанных Fw 44 J была намечена на апрель 1940 года.
 Королевство Венгрия
  ВВС Венгрии: 66 самолётов;

  ВВС Румынии
1 самолёт получен в 1937 году.
 Словацкая республика (1939—1945)
  ВВС Словакии

  ВВС франкистской Испании 

  ВВС Швейцарии
Приземлившийся 23 апреля 1945 года в Дюбендорфе Fw 44F был интернирован, а затем использовался в ВВС до июня 1953 года.

  ВВС Польши (послевоенные, 6 экземпляров: SP-AGR, SP-AGS, SP-AHZ, SP-AHY, SP-AIA, SP-AKF, использовались в аэроклубах).

  Военно-воздушные силы СФРЮ – послевоенные.

Азия 
  (1937?–1962)
8 Fw 44 J заказаны в 1939 году, капитан Штейн провёл инструктаж Сабихи Гёкчен, которая позже сама обучала турецких лётчиков пилотированию этого самолёта.

  ВВС Китайской Республики
20 самолётов

Америка 

  ВВС Аргентины
 Авиация ВМС Аргентины
В январе 1937 года было заказано 15 FW 44KJ и заключен контракт на лицензионный выпуск 30 машин, позже расширенный до 60. Производился компанией FAdeA в 1937–1942 годах.

  ВВС Боливии – 1 самолёт получен в ноябре 1937 гогда

  ВВС Бразилии 1 самолёт куплен у Аргентины, позже на заводе Galeão развёрнут лицензионный выпуск.
 Авиация ВМС Бразилии

  ВВС Чили – 15 самолётов получены в феврале 1938 года 

  ВВС Колумбии

См. также 
 Gotha Go 145
 De Havilland DH.60 Moth
 De Havilland Tiger Moth
 Bücker Bü 131
 У-2 (самолёт)
 Физир ФН
 Saiman 200

Примечания 
Notes

Источники 
 
 
 Baubeschreibung Nr. 1019 Focke-Wulf Fw 44 „Stieglitz“ mit Siemens Sh 14 A. 36 Seiten, 1937.
 LDv 372 Fw 44 J. Entwurf einer Flugzeugbeschreibung, 1936.
 Der Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe: LDv 371 Fw 44 J. Entwurf eines Flugzeughandbuchs, 1936.
 Bernd Vetter: Flugzeugprofile Nr. 26 (Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz). FLUGZEUG Publikations GmbH, Illertissen 1994.
 Manfred Griehl: Focke-Wulf seit 1925. Motorbuch Verlag, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-613-03006-0 (Typenkompass, Basis-Wissen für Luftfahrtfreunde)
 Keskinen, Kalevi; Stenman, Kari;Geust, Carl-Fredrik: Suomen museolentokoneet. Espoo: Tietoteos, 1981. ISBN 951-9035-60-5.

Ссылки 

 Musee volant de l'Amicale Jean-Baptiste Salis
 Commemorative Air Force 
 Biplanes.de's Fw 44 D-EMMI Stieglitz Photo Page
 YouTube's D-EMMI Stieglitz Takeoff at Eisenhardt airshow in 2010 
 Biplanes.de's 85th Anniversary of Focke-Wulf's founding Stieglitz Fly-In Page
 Български летци и авиомеханици с "Врабчето" Fw 44 J 
 Fw44J SE-BWM 
 Fw44J D-ENAY, im Quax-Förderverein für historisches Fluggerät e.V. 

Fw 44
Бипланы
Учебные самолёты